OHA peut faire référence à :
  (en français, Association de hockey de l'Ontario), ancien nom d’une ligue de hockey sur glace canadienne;
 Open Handset Alliance, une organisation pour l'élaboration de normes de téléphonie mobile.

Oha (Belgique) est un hameau belge.